La  peut désigner :
 2/ bataillon d'infanterie (Australie)
  de tirailleurs sénégalais
  de transmissions
  de chasseurs à pied
  d'infanterie de marine